|-
| 134401 - ||  || 30 iunie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134402 - || 1997 RG || 1 septembrie 1997 ||  || 
|-
| 134403 - || 1997 SC || 16 septembrie 1997 ||  || , 
|-
| 134404 - ||  || 29 octombrie 1997 ||  || 
|-
| 134405 - ||  || 29 noiembrie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134406 - || 1998 BF || 17 ianuarie 1998 ||  || 
|-
| 134407 - ||  || 22 ianuarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134408 - ||  || 23 februarie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134409 - || 1998 FV || 18 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134410 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134411 - ||  || 20 martie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134412 - ||  || 20 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134413 - ||  || 24 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134414 - ||  || 20 aprilie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134415 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134416 - ||  || 20 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134417 - ||  || 21 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134418 - ||  || 19 aprilie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134419 Hippothous ||  || 28 iunie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134420 - ||  || 26 iulie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134421 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134422 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134423 ||  || 22 august 1998 ||  || 
|-
| 134424 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134425 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134426 - ||  || 25 august 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134427 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134428 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134429 - ||  || 15 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134430 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134431 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134432 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134433 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134434 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134435 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134436 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134437 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134438 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134439 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134440 - ||  || 18 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134441 - ||  || 27 septembrie 1998 ||  || 
|-
| 134442 - ||  || 26 septembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134443 - ||  || 16 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134444 - ||  || 29 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134445 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134446 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134447 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134448 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134449 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134450 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134451 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134452 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134453 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134454 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134455 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134456 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134457 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134458 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134459 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134460 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134461 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134462 - ||  || 18 septembrie 1998 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 134463 - ||  || 22 septembrie 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 134464 - ||  || 13 octombrie 1998 || Caussols || 
|-
| 134465 - ||  || 13 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134466 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 134467 - ||  || 22 octombrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 134468 ||  || 17 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 134469 - ||  || 17 octombrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134470 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134471 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134472 - ||  || 28 octombrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134473 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134474 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134475 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134476 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134477 - ||  || 11 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134478 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134479 - ||  || 13 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134480 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134481 - ||  || 14 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134482 - ||  || 17 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134483 - ||  || 19 noiembrie 1998 ||  || 
|-
| 134484 - ||  || 21 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134485 - ||  || 18 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134486 - || 1998 XP || 10 decembrie 1998 || Kleť || Kleť
|-
| 134487 - ||  || 8 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134488 - ||  || 11 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134489 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134490 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134491 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134492 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134493 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134494 - ||  || 14 decembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 134495 - ||  || 26 decembrie 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134496 - ||  || 11 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 134497 - ||  || 16 ianuarie 1999 ||  || K. Korlević
|-
| 134498 - ||  || 21 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134499 - ||  || 22 ianuarie 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| 134500 - ||  || 16 ianuarie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-